N8 (Frankrijk), een voormalige nationale weg in Frankrijk
 RN8 (Benin), een nationale weg in Benin
 Route nationale 8 (Madagaskar), een nationale weg in Madagaskar